Sierra de Luna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Luna (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sierra de Luna (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar